Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2019 – Série A1 war die siebte Spielzeit der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wird.

Die Série A1 der Saison 2019 startete mit dem ersten Spieltag am Samstag, den 16. März und endete mit dem letzten Finalspiel am Freitag, den 29. September. Den Meistertitel sicherte sich zum zweiten Mal die Associação Ferroviária de Esportes aus Araraquara. Erstmals in der Geschichte dieses Wettbewerbs wurde der Titel von einem Klub gewonnen, dessen Team von einer Trainerin betreut wurde.

Termin 

Am 3. Januar 2019 gab die CBF den Terminkalender für die Saison 2019 der Série A1 bekannt, demnach diese am 17. März 2019 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 29. September 2019 mit dem letzten Finalspiel beendet wurde. Während der im Juni und Juli 2019 in Frankreich ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde eine mehrwöchige Pause eingelegt.

Teilnehmende Vereine

Modus 
Im Unterschied zu den Vorjahren wurde die Qualifikationsrunde in einem Gesamtklassement bestritten, in dem die sechzehn teilnehmenden Vereine je einmal gegeneinander antraten und somit mindestens fünfzehn Spiele austrugen. Die besten acht qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, in der die Auswärtstorregelung galt. Die Anzahl der Abstiegsplätze wurden von zwei auf vier erhöht.

Qualifikationsrunde

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 1:0 Aline Milene (1.); 1:1 Érika (45.+4')

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | Elfmeterschießen: 1:0 Victória Albuquerque; 1:1 Luana Sartório; 2:1 Gabi Zanotti ;2:2 Aline Milene; X Tamires; 2:3 Andréia Rosa; X Ingryd; 2:4 Géssica
|}

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 
In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 
Rekorde:
 Am elften Spieltag erzielte Laíssa Nascimento Santos (* 10. August 1999) vom Minas Brasília TC am 13. Juli 2019 im Estádio José Bastos Padilha da Gávea zu Rio de Janeiro in der 84. Spielminute das 2000. Tor der Meisterschaftsgeschichte zum zwischenzeitlichen 3:4 gegen den CR Flamengo (Endstand 3:6).
 Mit dem 1:0-Sieg (Tor von Millene) gegen den São José EC im Viertelfinalrückspiel am 21. August 2019 stellten die Frauen vom SC Corinthians einen neuen Weltrekord im Vereinsfußball auf. Dieser Erfolg markierte ihren nunmehr 28. Sieg in Folge in einem Pflichtspiel, womit sie die Serie von 27 Siegen der Herren vom The New Saints FC aus Wales aus dem Jahr 2016 überbieten konnten.

Ewige Tabelle der Torjägerinnen:
 Am vierten Spieltag erzielte Gabi Nunes (SC Corinthians) am 11. April 2019 vier Tore in der Partie gegen Sport Recife und markierte damit ihre Treffer 37, 38, 39 und 40 in der Torstatistik der brasilianischen Meisterschaft. Damit überrundete sie die bis dato gehaltene Bestmarke von Byanca Brasil von 38 Toren und setzte sich an die Spitze der ewigen Tabelle der Torjägerinnen.
 Mit ihrem am 21. August 2019 im Viertelfinalrückspiel gegen den Sao José EC erzielten Weltrekordtor hatte Millene ihren 46. Ligatreffer erzielt und damit nun ihrerseits ihre Teamkollegin Gabi Nunes um einen Treffer überrundend die Führung in der ewigen Tabelle übernehmen können.

Prêmio Craque do Brasileirão:

Der vom nationalen Verband CBF und dem Fernsehsender Rede Globo verliehene Preis des Prêmio Craque do Brasileirão der Saison 2019 wurde am 9. Dezember 2019 wie folgt vergeben:

 Beste Spielerin: Millene (COR)
 Mannschaft des Jahres: Luciana (FER), Fabiana (INT), Érika (COR), Pardal (COR), Tamires (COR), Aline Milene (FER), Maglia (FER), Gabi Zanotti (COR), Victória Albuquerque (COR), Millene (COR), Glaucia Suelen (SAN)
 Entdeckung des Jahres: Victória Albuquerque (COR)
 Wahl der Fans: Larissa (FLA)
 Schönstes Tor: Tamires (COR) zur 1:0-Führung (Endstand 2:0) im Halbfinalrückspiel gegen CR Flamengo am 15. September 2019.
 Beste Trainerin: Tatiele Silveira (FER)

Saison 2019 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2019 - Série A2
 Campeonato Brasileiro Série A 2019 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2019
B